Iyuku — род птицетазовых динозавров из группы игуанодонтов инфраотряда орнитопод. Описан в 2022 году. Представлен единственным видом — Iyuku raathi. Остатки динозавра обнаружены в нижнемеловых отложениях Южной Африки.

Описание 

В период с 1995 по 1999 год в Восточно-Капской провинции Южно-Африканской Республики было найдено и раскопано костное ложе молодых игуанодонтов, содержащее остатки по крайней мере 27 особей. О нём сообщалось в научной литературе в 2012 году и диссертации Карен Пул в 2015 году под неофициальным названием «Кирквудский таксон». В 2022 году вышла научная статья, в которой группа палеонтологов во главе с Кэтрин Энн Форстер (Catherine Ann Forster) привели полное описание находки и определили её как типовой вид Iyuku raathi. Название рода означает «животное, которое только что вылупилось» на языке коса, в связи с неполовозрелым статусом особей. Видовое название дано в честь южноафриканского палеонтолога Майкла Раата.

Голотип, AM 6150, найден в слоях геологической  (Kirkwood Formation), которые относят ко времени раннего мела (валанжин). Весь ископаемый материал происходит из одного костного ложа, образцы которого были в основном извлечены в виде отдельных элементов от частичных до полных, также обнаружены редкие сочленённые материалы и один частичный скелет. Данный скелет сохраняет части черепа, тела позвонков, позвоночные дуги, лопатки, таз и кости задних конечностей. Другие образцы входят в состав около двухсот разрозненных костей, обнаруженных в слое толщиной в тридцать сантиметров на площади в четырнадцать квадратных метров. Все они принадлежат в основном вылупившимися животным, а также одной молодой особи.

Систематика 

Карен Пул в своей докторской диссертации 2015 года поместила таксон (на тот момент ещё неназванный) в базальное семейство Dryosauridae, как родственный Dysalotosaurus. Кэтрин Энн Форстер с коллегами в научной статье, посвящённой описанию I. raathi, кладистический анализ не приводят. Они сослались на исследование Карен Пул и отметили, что ранняя стадия онтогенеза большей части ископаемого материала представляет серьезную проблему для его включения в филогенетический анализ и отнесли таксон к группе Iguanodontia.

Кладограмма на основе исследований Карен Пул, 2015 год.

Примечания 

Iguanodontia
Монотипические роды архозавров
Динозавры мелового периода
Динозавры Африки
Фоссилии, описанные в 2022 году